Capo di Sopra ima više značenja:
 Capo di Sopra, Rovigo
 Capo di Sopra, Vicenza